Tail (englisch „Schwanz“) steht für:

 tail (Unix), ein Unix-Befehl
 der hintere Teil eines Skateboards
 tail (assembly), das hintere Ende eines Flugzeugs, siehe Leitwerk #Flugzeugbau

Siehe auch:
 Tails